Элевсин:

 Элевсин — город в Западной Аттике (Греция).
 Элевсин — персонаж древнегреческой мифологии.